Юрасово — название населённых пунктов в России:

 Юрасово — село в Карачевском районе Брянской области.
 Юрасово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Юрасово — село в Глушковском районе Курской области.
 Юрасово — деревня в Советском районе Курской области.
 Юрасово — село в Воскресенском районе Московской области.
 Юрасово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Юрасово — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Юрасово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.